Wilde est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Étymologie 
Le patronyme anglo-saxon Wilde provient du mot anglais wild, qui signifie « sauvage ». Il correspond au patronyme français .

Variantes 
 , nom de famille anglo-saxon ;
 , nom de famille néerlandais.

Patronyme   

 Brian Wilde (1927-2008), acteur britannique ;
 Cornel Wilde (1915-1989), acteur et réalisateur américain ; 
 Federico Wilde (1909- ), footballeur argentin ;  
 Frank Wilde (1911-), joueur de tennis britannique ;
 Gabriella Wilde (1989-), actrice et mannequin britannique ;
 Gérald Wilde (1923-), psychologue canadien ;
 Hayden Wilde (1997-), triathlète néo-zélandais ;
 Henry Wilde (1872-1912), marin britannique ;
 Jane Wilde (1821-1896), poétesse irlandaise et mère d'Oscar Wilde ;
 Jane Wilde (1944-), diplômée en langues romanes et épouse de Stephen Hawking de 1965 à 1995 ;
 Oscar Wilde (1854-1900), écrivain irlandais ;
 Percival Wilde (1887-1953), écrivain et dramaturge américain ;
 Sanne De Wilde (née en 1987), photographe belge ;
 Ted Wilde (1893-1929), réalisateur américain ;
 William Wilde (1815-1876), médecin irlandais ;
 Willie Wilde (1852-1899), journaliste irlandais.

Pseudonyme 

 Kim Wilde (1960-), pseudonyme de Kimberley Smith, chanteuse britannique new wave, icône de la culture populaire anglaise ;
 Marty Wilde (1939-), pseudonyme de Reginald Leonard Smith, chanteur de rock britannique, père de Kim Wilde ;
 Olivia Wilde (1984-), pseudonyme d'Olivia Jane Cockburn, actrice américaine.

Patronyme anglais